Шефнер — фамилия.

Известные носители:
 Шефнер, Вадим Сергеевич (1914—2002) — русский советский прозаик, поэт, переводчик, журналист, фронтовой корреспондент.
 Шефнер, Алексей Карлович (1832—1891) — русский морской офицер, генерал-лейтенант.